Ejtan (: אֵיתָן, doslova „vytrvalý“) je rodné hebrejské jméno biblického původu. Je to také příjmení a slovo nacházející se v různých názvech.

V Bibli se jméno vyskytuje sedmkrát, v ekumenickém překladu jako Étan, anglický přepis biblického jména je Ethan, moderního jména Eitan.

Nositelé jména 
 Ejtan Ben Elijahu – bývalý velitel Izraelského vojenského letectva
 Ejtan Livni – bývalý revizionisticko-sionistický aktivista, vůdce Irgunu a otec bývalé izraelské ministryně zahraničních věcí Cipi Livni
 Ethan Hawke – americký herec
 Ethan Phillips – americký herec
 Ethan Jesse Coen – americký režisér, scenárista, kameraman a producent
 Ethan Werek – kanadský hokejista
 Ethan Johns – anglický hudební producent

Nositelé příjmení 
 Micha'el Ejtan (1944) – izraelský politik
 Rafa'el Ejtan – bývalý izraelský politik, generál a náčelník Generálního štábu Izraelských obranných sil (IOS)
 Rafi Ejtan – bývalý izraelský politik, agent Šin Bet a ředitel tajné služby Lakam

Místní názvy 
 Avnej Ejtan – vesnice typu mošav na Golanských výšinách
 Neve Ejtan – vesnice typu kibuc v severním Izraeli
 Ejtan (mošav) – vesnice typu mošav v jižním Izraeli

Ostatní 
 IAI Ejtan – bezpilotní letoun vyráběný Israel Aerospace Industries
 Eitan (transportér) – izraelský obrněný kolový transportér
 Operace Ochranné ostří –  Mivca' Cuk Ejtan.  Ofenzivní operace Izraelských obranných sil (IOS) vůči Pásmu Gazy ovládanému islamistickým hnutím Hamás

Odkazy

Reference 

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - jméno
Starozákonní postavy
Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména